

Војводина 
Аутономну Покрајину Војводина чине 37 општина и 8 градова распорећених у седам управних округа.

Централна Србија

Косово и Метохија

Види још 
 Административна подела Србије
 Статистички региони Србије
 Управни окрузи Србије
 Територијална организација Србије
 Списак градова у Србији
 Списак градских насеља у Србији
 Списак насељених места у Србији

Извори